Melton může znamenat:

 Melton (textil) – vlněná tkanina z česané příze
 Melton Mowbray – město v anglickém hrabství Leicestershire v regionu East Midlands 
 Melton (tenisový míč) – obalová tkanina jádra tenisové míče

příjmení
Barry Melton (* 1947), hudebník, spoluzakladatel Country Joe and The Fish
Charles Melton  (* 1991), je americký herec a model
 J. Gordon Melton (* 1942), americký religionista
Parvati Melton (* 1989), indická modelka a herečka